Alexander Constantin Mühlbauer (* 11. April 1998 in Ingolstadt) ist ein deutscher Volleyballspieler.

Karriere 
Mühlbauer kam über seine Eltern zum Volleyball. Er begann seine Karriere, wie sein älterer Bruder Andreas, in seiner Heimatstadt beim PSV Ingolstadt. Er wechselte 2014 für eine Saison zum MTV Ingolstadt. Wegen eines schulischen Wechsels auf das Internat des Comenius-Gymnasium Deggendorf spielte er unter Mathias Eichinger für den TSV 1861 Deggendorf. Aus Studiengründen zog es ihn nach Nürnberg zum SV Schwaig, um neben Harry Schlegel und Jan Kolakowski um den Aufstieg in die 3. Liga zu spielen. 2019 holte ihn Michael Mayer an den Inn zum TSV 1860 Mühldorf, mit dem er neben Iven und Hauke Ferch und Dennis Nelson in die 2. Bundesliga Süd aufgestiegen ist. Nach zwei direkten Aufstiegen mit dem TSV Mühldorf kehrte er nach Ingolstadt zurück und spielt seit der Saison 2021/22 beim TV 1861 Ingolstadt.

Privates 
Alexander Mühlbauer studierte Architektur an den Hochschulen Nürnberg und München.

Weblinks 

 Profil bei der deutschen Volleyball-Bundesliga (VBL)
 Mannschaftsfoto des TSV Mühldorf bei der deutschen Volleyball-Bundesliga (VBL)
 Mannschaftsfoto des TSV Mühldorf bei dem deutschen Volleyball-Verband (DVV)
 Profil bei der TSV Mühldorf
 Profil bei dem SV Schwaig
 Alexander Mühlbauer Volleybox

Einzelnachweise 

Person (Ingolstadt)
Volleyballspieler (SV Schwaig)
Volleyballspieler (ASV Neumarkt)
Volleyballspieler (TSV Mühldorf)
Volleyballspieler (TSV Deggendorf)
Person (Hochschule für angewandte Wissenschaften München)
Deutscher
Geboren 1998
Mann